Hornsund – fiordo delle isole Svalbard
Hornsund – base artica